Goswin de Wilde (rechter) - Vlaams jurist en rechter
 Goswin de Wilde (baljuw) - Vlaams baljuw, grootvader van bovenstaande